Der Paddy Power World Grand Prix 2001 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 28. Oktober 2001 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Alan Warriner, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 15 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden Ir£ 78.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2001
Dartveranstaltung 2001
Dartwettbewerb in Dublin